L'équipe de baseball des Braves d'Atlanta est une franchise de la Ligue majeure de baseball depuis 1871. Cette page retrace les résultats de l'équipe depuis cette première saison avec l'indication des résultats en saison régulière et ceux enregistrés en phase de play-offs.

Résumé (1871-2010)

Saison régulière 
 141 saisons : 10 170 victoires pour 10 014 défaites (0,503)
Le bilan des Boston Red Stockings lors de leurs cinq saisons dans la National Association est parfois dissocié du bilan de la franchise, la National Association n'étant pas officiellement reconnue comme une ligue majeure par la MLB.
136 saisons de Ligue nationale : 9945 victoires pour 9954 défaites (0,499)
5 saisons de National Association : 225 victoires pour 60 défaites (0,789)
 16 titres de Division : 1969, 1982, 1991, 1992, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
 16 titres de Ligue : 1872 (NA), 1873 (NA), 1874 (NA), 1875 (NA), 1877, 1878, 1883, 1891, 1892, 1893, 1897, 1898, 1914, 1948, 1957, 1958

Séries éliminatoires 
 12 participations en Série de division : 26 victoires pour 20 défaites (0,565), 6 séries gagnées : 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001
 11 participations en Série de championnat : 27 victoires pour 33 défaites (0,450), 5 séries gagnées : 1991, 1992, 1995, 1996, 1999
 9 participations en Série mondiale : 24 victoires pour 29 défaites (0,452), 3 séries gagnées : 1914, 1957, 1995
 Bilan en séries éliminatoires : 77 victoires pour 82 défaites (0,484)

Saison par saison

Liens externes 
 Statistiques des Atlanta Braves sur Baseball-Reference.com
 Stades et affluences des Atlanta Braves sur Baseball-Reference.com

Atlanta Braves